Großsteingrab Venslev Marker steht für:

 Großsteingrab Venslev Marker 1
 Großsteingrab Venslev Marker 2
 Großsteingrab Venslev Marker 3
 Großsteingrab Venslev Marker 4
 Großsteingrab Venslev Marker 5
 Großsteingrab Venslev Marker 6
 Großsteingrab Venslev Marker 7
 Großsteingrab Venslev Marker 8
 Großsteingrab Venslev Marker 9
 Großsteingrab Venslev Marker 10
 Großsteingrab Venslev Marker 11
 Großsteingrab Venslev Marker 12
 Großsteingrab Venslev Marker 13